Csehország
 Libčice nad Vltavou, település a Nyugat-prágai járásban
 Libčice, Dolní Kralovice településrésze a Benešovi járásban
 Libčice, Nechvalice településrésze a Příbrami járásban
 Libčice, Nový Knín településrésze a Příbrami járásban